Tremulant (orgel), een orgelregister dat een mechanisme in werking zet om een trilling in de klank aan te brengen
 Tremulant (fonetiek), klankomschrijving uit de fonetiek
 Tremulant (ep), album van van The Mars Volta uit 2002